Memorandum van Boedapest (1970)
 Memorandum van Boedapest (1994)